Callisto är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Stephens 1834. Callisto ingår i familjen styltmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Styltmalar
Callisto (Gracillariidae)